Deux comtés aux États-Unis portent ce nom :

 Comté de Saint-Joseph, dans l'État d'Indiana
 Comté de Saint-Joseph, dans l'État de Michigan